Daga peut faire référence à :

Toponymes 
 Dagana (aussi appelé Dhakana ou  Daga), un district (dzongkhag) du Bhoutan ;
 Daga, un village du département de Kombori dans la province de la Kossi et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso ;
 Daga Post, ville du Soudan du Sud, dans l'État du Nil Supérieur ;
 Daga, une île du lac Tana en Éthiopie.

Voir aussi 
 Le daga, une langue papoue parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Daga est le pseudonyme de Miguel Ángel Olivo (1988-), un catcheur (lutteur professionnel) mexicain.

Homonymie de toponyme